Шамиль Абдурахманов: Абдурахманов, Шамиль Абдурахманович (род. 1990) — российский борец вольного стиля.
 Абдурахманов, Шамиль Ахмедович — советский и белорусский борец вольного стиля.